Port Royal puede referirse a:

Topónimos 
 Port Royal (ciudad), ciudad de Jamaica.
 Estación de Port-Royal, estación de tren en París (Francia).
 Port Royal des Champs, convento cisterciense.

Topónimos de Estados Unidos 
 Port Royal (Carolina del Sur).
 Port Royal (Pensilvania).
 Port Royal (Virginia).

Teatro 
 Port-Royal (obra de teatro de Juan Martínez de la Vega).
 Port-Royal (obra de teatro de Henry de Montherlant), de 1954.

Miscelánea 
 Lógica de Port-Royal, manual de lógica.
 Port-Royal, grupo italiano de música rock.
 Port Royale 2: Imperio y Piratas, videojuego.